

Bateau 
 Stier (HSK 6)

Patronyme 

 Davor Ivo Stier
 Fritz Stier-Somlo
 Hans-Martin Stier
 Jean van Havre-Stier

Autre